Johann von Nassau-Wiesbaden-Idstein ist der Name folgender Personen:
* Johann von Nassau-Wiesbaden-Idstein (um 1360–1419), Kurfürst und Erzbischof von Mainz

Siehe auch:
 Johann (Nassau-Idstein)